Jakob Hutter (1500-1536) – predicatore anabattista tirolese
 Willi Hutter (1896-1936) – calciatore tedesco
 Paolo Hutter (1952) – giornalista e attivista italiano

Pagine correlate 
Hütter